L'édition masculine 2011 du tournoi de tennis de Madrid se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Novak Djokovic remporte l'épreuve en simple, Bob et Mike Bryan celle en double.

Faits marquants

Calendrier 
Le tournoi a été avancé d'une semaine. Sa place dans le calendrier a été inversée avec le tournoi de Rome ; le tournoi de Madrid est maintenant le  événement de la saison dans la catégorie des Masters 1000.

Pendant le tournoi 
Toutes les têtes de série présentes au  sont éliminées à l'exception de Gaël Monfils, sachant que les huit premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Rafael Nadal bat son grand rival Roger Federer en demi-finale pour la seizième fois en 24 confrontations.

Pour la première fois de sa carrière, Novak Djokovic parvient à battre Rafael Nadal sur terre battue. C'est la première défaite sur la surface ocre pour l'Espagnol depuis 2009 et seulement la cinquième depuis 2005.

Novak Djokovic remporte son sixième tournoi en 6 participations. Il n'a toujours pas subi la moindre défaite depuis le début de l'année.

Lauréats 
Novak Djokovic remporte son  en simple en battant en finale Rafael Nadal. Il s'agit du  et  sur terre battue du Serbe. Il s'impose pour la  à Madrid, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, les jumeaux américains et tenants du titre Bob et Mike Bryan remportent leur  ensemble en battant en finale Michaël Llodra et Nenad Zimonjić. Il s'agit respectivement de leur  et  dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Madrid
 Saison 2011 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Madrid (WTA 2011) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2011
Madrid
Sport en Espagne en 2011
Tennis en mai 2011